Фрашинето () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.

Население составляет 2500 человек, плотность населения составляет 89 чел./км². Занимает площадь 28 км². Почтовый индекс — 87010. Телефонный код — 0981.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, празднование 8 и 9 декабря.

Ссылки